Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 52-es, továbbá 21–52, 51–52, 52A, 52B jelzésű villamosok:

Magyarország 

 52-es villamos (Budapest)
 21–52-es villamos (Budapest)megszűnt
 51–52-es villamos (Budapest)időszakosan aktív
 52A villamos (Budapest)megszűnt
 52B villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 52-es villamos (Bécs)

Belgium 

 52-es villamos (Brüsszel)megszűnt

Csehország 

 52-es villamos (Prága)megszűnt